Get Wet — дебютный студийный альбом американской EDM-группы Krewella. Был выпущен в США 24 сентября 2013 лейблом Columbia Records. Это единственный студийный альбом, записанный с бывшим участником группы Крисом «Rain Man» Триндлом, который покинул группу в 2014.

Появление в чартах 
Альбом дебютировал на сороковом месте в новозеландском чарте. В США Get Wet дебютировал на восьмой позиции, однако на второй неделе упал на 82 позиции до #90 места.

Список композиций 
Все композиции написаны Кристофером Триндлом, Джахан Юсуф и Ясмин Юсуф, за исключением 10, который был написан совместно с Toby Gad.. Все композиции были спродюсированы Крисом «Rain Man» Тридлом, за исключением 1, 8, 12, где и указано.

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке